La División de Honor 1990/1991 è la seconda edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo, organizzato dalla Liga Nacional de Fútbol Sala durante la stagione 1990/1991.

Prima fase
Qualificate alla seconda fase le prime otto squadre di ognuno dei due gironi composti da dodici squadre, le altre rimanenti otto formazioni giocano due gironi da quattro squadre dove solo la prima mantiene la posizione in Division de Honor. Si qualificano alla seconda fase: 
Girone A
Algon FS
Interviú Lloyd's
Marsanz Torrejon

Girone B
Almazora FS
Caja Toledo FS 
Redislogar Cotransa 
Balnul FS Nules
Girone C
Vidrios Levante FS

Astorga FS
Las Palmas CFS
Girone D
C.D. Sumarsa 
Sando C. Malaga

Seconda Fase

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Playoff

Voci correlate 
Liga Nacional de Fútbol Sala

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 1990
Calcio a 5 nel 1991